Ва́льда может означать:
 Вальда () — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.
 Вальда () — типичный астероид главного пояса.
 Вальда Тенсаэ — эфиопский богослов конца XVII — начала XVIII века.
  — женщина-рыцарь, персонаж комиксов издательства «DC Comics», созданный Роем Томасом и  в 1981 г.

См. также 
 Вальд
 Вальдус — основатель движения вальденсов.
 Вальденсы — религиозное движение в западном христианстве.

Примечания